(en ) est un film dramatique argentino-uruguayen réalisé par Germán Tejeira et sorti en 2014.

Le film est sélectionné comme entrée uruguayenne pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à la  des Oscars qui s'est déroulée en 2016.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : 
 Titre espagnol : 
 Réalisateur : Germán Tejeira
 Date de sortie : 2014

Distribution 

 Roberto Suárez : Antonio
 Daniel Melingo : Molgota
 Marcel Keoroglian : César
 Elisa Gagliano : Laura
 Adrián Biniez : Sonidista
 Horacio Camandule : Alfredo
 Verónica Perrotta : Verónica
 Julio Toyos : Presidente
 Willow Vaz : Hombre ebrio

Notes et références

Liens internes 
 Liste des soumissions à la  des Oscars pour le meilleur film en langue étrangère
 Liste des longs métrages uruguayens proposés à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère

Liens externes 
 

Film uruguayen sorti en 2014
Film argentin sorti en 2014
Film dramatique uruguayen
Film dramatique argentin
Film en espagnol